In 2005 werd het 86ste Campeonato Maranhense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 12 februari tot 10 juli en werd georganiseerd door de FMF. Imperatriz werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran